Příjmení Drtina nosí více osobností:

 Daniela Drtinová (* 1970) – česká televizní novinářka a moderátorka
 František Drtina (1861–1925) – český vysokoškolský učitel a politik, otec Prokopa
 Jan Drtina (1834–1907) – český šachový skladatel
 Jiří Drtina (* 1985) – český lední hokejista
 Marek Drtina (* 1989) – český lední hokejista
 Martin Drtina (* 1982) – český novinář, tiskový mluvčí Českého telekomunikačního úřadu
 Prokop Drtina (1900–1980) – český právník a politik, syn Františka

Externí odkazy